Gllogovc kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Komuna e Drenasit, kommun, 
 Glogovac (kommunhuvudort),